

Sigle 
 Impossible Mission Force - fittizia unità speciale della CIA, presente nella serie cinematografica Mission: Impossible
 International Monetary Fund – Fondo monetario internazionale (FMI)
 Interplanetary Magnetic Field – Campo magnetico interplanetario
 Initial Mass Function – Funzione di massa iniziale
 Incontro mondiale delle famiglie – incontro internazionale di famiglie, promosso dalla Chiesa cattolica
 Internationale Maifestspiele Wiesbaden, Festival musicale internazionale di maggio a Wiesbaden

Codici 
 IMF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Imphal, Imphal, India